Melanzana – nome comune della Solanum melongena, pianta angiosperma dicotiledone appartenente alla famiglia delle Solanaceae
 Melanzana – colore
 Viola melanzana – colore
 Melanzana – emoji

Altri progetti